Lepenica je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 23 kilometra jugoistočno od Šibenika.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 68 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika